Wahlkreis Dresden 4 steht für folgende Landtagswahlkreise:

* Wahlkreis Dresden IV (1990)
 Wahlkreis Dresden 4 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden 4 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 4 (seit 2014)